Världsmästerskapet i handboll 2009 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2009.
Världsmästerskapet i handboll för damer 2009.